Викторовский сельский совет () — входит в состав
Козовского района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в селе Викторовка.

Населённые пункты совета 
 
 с. Викторовка

Примечания